Osoby o tym nazwisku:
 Florian Bartmiński – polski matematyk, wykładowca akademicki, działacz opozycji
 Jan Bartmiński – polski ekonomista i samorządowiec, działacz opozycji
 Jerzy Bartmiński – polski językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista
 Marian Bartmiński – polski brydżysta i sędzia piłkarski
 Rafał Bartmiński – polski śpiewak operowy
 Stanisław Bartmiński – polski ksiądz rzymskokatolicki, prałat